Horváth Mihály (18. század) katolikus pap, 1720-tól a Collegium Germanicum Hungaricum növendéke
Horváth Mihály (1711–1752) piarista szerzetes
Horváth Mihály (1728–1810) teológiai doktor, Jézus-társasági áldozópap, egyetemi tanár
Horváth Mihály (1733–1784) teológiai doktor, jogakadémiai igazgató
Horváth Mihály (1808–1892) református lelkész
Horváth Mihály (1809–1878) történetíró, püspök, kultúrpolitikus, miniszter, az MTA tagja
Horváth Mihály (1830‒1898) Torda vármegye alispánja, Fogaras, majd Kis-Küküllő vármegye főispánja, miniszteri biztos 
Horváth Mihály (1868–1938) ortopéd szakorvos, egyetemi tanár, közkórházi orvos, egészségügyi főtanácsos
Horváth Mihály (1897–1974) színész, pilóta, meteorológus
Horváth Mihály (1903–1984) karmester, zeneszerző, zenetanár, orgonaművész, zongoraművész
Horváth Mihály (1934) újságíró, szerkesztő